Gmina Leroy (hrabstwo Audubon)
 Gmina Leroy (hrabstwo Benton)